Die Abkürzung HTF steht für:

 Handelstjänstemannaförbundet, eine schwedische Angestelltengewerkschaft, siehe Tjänstemännens Centralorganisation
 Happy Tree Friends, eine US-amerikanische Zeichentrickserie
 Hatfield (Hertfordshire) in Großbritannien nach dem IATA-Flughafencode
 Helsingfors Telefonförening, ein finnisches Telekommunikationsunternehmen, heute Elisa (Unternehmen)
 Hochalpines Töchterinstitut Ftan in der Schweiz, seit 1993 Hochalpines Institut Ftan

HTF